

Драче — населений пункт у складі муніципалітету Фоча, Республіка Сербська.

Драче — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Яніна.

Також 
 Драчево (значення)